Rémy Martin peut désigner :
 Rémy Martin (1979-), un joueur de rugby à XV international français ;
 Rémy Martin, une maison de cognac.